Hannover steht für:
 Hannover, die Landeshauptstadt von Niedersachsen
 Stadtverwaltung Hannover, kommunale Selbstverwaltung der Landeshauptstadt Hannover
 Hannover (Suriname), Stadt im Distrikt Para in Suriname
 Hannover, North Dakota

Territorien:
 Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg (1692–1803/14), auch Kurhannover oder Hannover genannt
 Königreich Hannover (1814–1866)
 Provinz Hannover (1866–1946) im Königreich Preußen und später im Freistaat Preußen
 Land Hannover (23. August bis 31. Oktober 1946) innerhalb der Britischen Besatzungszone
 Hannover-Savanne, eine Steppenregion in Suriname, südlich der Hauptstadt Paramaribo

Gemeindeverbände:
 Landkreis Hannover (1885–2001)
 Region Hannover (seit 2001)

Personen:
 Haus Hannover, eine welfische Dynastie

 Adolph Hannover (1814–1894), dänischer Arzt, Anatom und Pathologe
 Alexandra Prinzessin von Hannover (1937–2015), deutsche Politikerin (CDU) und Philanthropin
 Bettina Hannover (* 1959), deutsche Psychologin und Erziehungswissenschaftlerin
 Caroline von Hannover (* 1957), monegassische Prinzessin
 Elisabeth Hannover-Drück (1928–2009), deutsche Frauenrechtlerin und Historikerin
 Ernst August von Hannover (1954) (* 1954), deutscher Adliger, Oberhaupt des Hauses der Welfen
 Ernst August von Hannover (1983) (* 1983), deutscher Adelsnachkomme, Erbprinz des Hauses der Welfen, Landwirt und Investmentbanker
 Friedrich Ludwig von Hannover (1707–1751), Prinz von Wales
 Georg Wilhelm von Hannover (1915–2006), deutscher Adliger, Leiter der Schule Schloss Salem
 Heinrich Hannover (1925–2023), deutscher Jurist und Autor
 Heinrich Prinz von Hannover (* 1961), deutscher Historiker und Verleger
 Irmela Hannover (* 1954), deutsche Juristin, Autorin und Fernsehmoderatorin
 Maria-Luise von Hannover-Cumberland (1879–1948), Prinzessin von Großbritannien und Irland, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg 
 Nathan Hannover (* um 1610; † 1683), jüdischer Talmud-Gelehrter und Chronist
 Otto Schmidt-Hannover (1888–1971), deutscher (preußischer) Offizier; deutscher Politiker (DNVP), MdR
 Rafael Levi Hannover (1685–1779), deutscher Mathematiker und Astronom, siehe Rafael Levi
 Sophie Charlotte von Hannover (1668–1705), preußische Königin

Schiffe:
 Hannover (Schiff, 1899), ein Frachtschiff des Norddeutschen Lloyds
 Hannover (Schiff, 1939), Frachtschiff des Norddeutschen Lloyds, 1941 umgebaut zum ersten Geleitflugzeugträger HMS Audacity (D10)
 SMS Hannover, Linienschiff der Kaiserlichen Marine
 Hannover, ehemaliger Name des Fährschiffes Spiekeroog II

Sonstiges:
 (295565) Hannover, ein Hauptgürtelasteroid
 Hannover 96, der Hannoversche Sportverein (HSV) von 1896 e. V
 Hannover Harmonists, 1988 gegründetes Vokalensemble aus 5 A-cappella-Sängern
 Hannoverpaß, Pass in der Antarktis
 Zeche Hannover, Bergwerk in Bochum

Siehe auch:

 Hannöver
 Hannoveraner
 Hanover
 Hannoversches Amtshaus
 Neuhannover, früherer Name der Insel Lavongai